Arturo García Tapia (1946) mexikói kerékpárversenyző, olimpikon
 Arturo García González (1969) mexikói kerékpárversenyző, olimpikon